YAK steht für:
 Rheinmetall YAK, gepanzertes Mehrzweckfahrzeug der deutschen Bundeswehr, siehe Mowag Duro
 Flughafen Yakutat (IATA-Code), Flughafen in Alaska

Yak steht für:
 Yak, eine zentralasiatische Rinderart
 Yak (Name), siehe dort für Namensträger
 ehemalige britische Automarke, siehe Manchester Garages
 Yakkity Yak, australische Zeichentrickserie
 übliche englischsprachige Typenabkürzung für Flugzeuge von Jakowlew

yak steht für:
 Yakima (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Sahaptian-Sprachen

Siehe auch:
 YAC
 JAK
 Yaak
 Yuck

Abkürzung